Анато́лий Влади́мирович Богдано́вич () — советский, белорусский ; один из ведущих учёных Беларуси в области региональной экономики, прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов, исследования проблем устойчивого развития, кандидат экономических наук.

Автор более 200 научных работ, в том числе 16 книг. Один из авторов учебника «Национальная экономика Беларуси» (под ред. В. Н. Шимова).

С 1981 г. работает в НИЭИ Минэкономики РБ, где прошёл путь от заведующего сектором до первого заместителя директора. В должности первого заместителя директора курировал научные исследования института в сферах региональной экономики и экономики реального сектора. С 2011 г. работает заведующим отделом методологии управления региональным развитием НИЭИ Минэкономики РБ.Уволился из НИЭИ в декабре 2020 года.Торжественные проводы состоялись на ученом совете института 30 декабря 2020 года. Награждён почётными грамотами Совета министров Республики Беларусь (2000, 2006), медалью «За трудовые заслуги» (2010).

Биография 
Родился 23 февраля 1942 года в деревне Столяры Осиповичского района. В 1964 году окончил с отличием географический факультет БГУ, в 1970 — аспирантуру Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР (Москва).

В 1964—1981 годы работал в Вычислительном центре, Научно-исследовательском институте экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане Белорусской ССР. В 1972—1973 годы — старший научный сотрудник в Минском филиале Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству Госгражданстроя СССР. С 1981 года заведовал сектором, отделом, отделением экономики и прогнозирования развития регионов, с 1995 — заместитель, с 1998 по 2011 — первый заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. С 2011 года заведует отделом методологии управления региональным развитием. Дата смерти 26 января 2022 года,ушел после тяжелой продолжительной болезни.

Научная деятельность 
Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономические проблемы развития малых и средних городов Белорусской ССР».

А. В. Богданович — участник разработки Схем развития и размещения производительных сил Республики Беларусь (1965—1989 гг.). При его непосредственном участии разработаны Методические рекомендации по составлению комплексных планов экономического и социального развития областей, административных районов и городов Белоруской ССР, а также проекты: Программы перехода Белорусской ССР к рыночной экономике, Программы структурной перестройки экономики Республики Беларусь, Основных направлений социально экономического развития Республики Беларусь на 1996—2000 годы, Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, Государственной программы импортозамещения, Концепции и Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998—2015 годы, Концепции государственной региональной экономической политики Республики Беларусь, Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001—2005 годы, Программы структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь, Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006—2010 годы, Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007—2010 гг. В настоящее время он является научным руководителем и ответственным разработчиком «Стратегии регионального развития Республики Беларусь до 2025 г.».

А. В. Богданович выполнял научное редактирование и был ответственным исполнителем раздела «Промышленность» Национального атласа Беларуси. Под его руководством подготовлен Национальный отчет о прогрессе в области устойчивого развития Республики Беларусь. Он является одним из авторов Национальных отчетов о человеческом развитии за 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004—2005 гг.

Член совета по защите кандидатских диссертаций при НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, редакционных коллегий Белорусского экономического журнала и Экономического бюллетеня НИЭИ.

Автор более 200 научных работ, в числе которых монография «Города Беларуси. Краткий экономический очерк», 16 книг, 4 брошюры, методики по разработке стратегий, прогнозов и программ социально-экономического развития; один из авторов учебника «Национальная экономика Беларуси». Под его научным руководством двое аспирантов защитили диссертации на соискание степени кандидата экономических наук.

Избранные труды 
 Богданович А. В., Сидоров П. А. Проблемы развития небольших городов Белорусской ССР // Вест. Моск. ун-та. Сер. 5. География. — 1966. — № 3. — С. 83-85.
 Богданович А. В. Основные направления формирования и рационального использования трудовых ресурсов малых и средних городов Белоруссии // Проблемы народонаселения и трудовые ресурсы. Вып. 3. Сб. науч. трудов / НИИЭМП при Госплане БССР. — Минск, 1972. — С. 279—294.
 Богданович А. В. Формирование единой системы расселения в Белорусской ССР // Проблемы народонаселения и трудовых ресурсов, Вып. VII. Сб. науч. трудов / НИИЭМП при Госплане БССР. — Минск, 1976. — С. 94-100.
 Александрович Я. М., Богданович А. В. Определение региональных (окружных) центров и основных параметров их развития (на примере Белорусской ССР) // Географические основы формирования систем расселения: Сб. науч. трудов / Географическое о-во СССР. — Л., 1981. — С. 57-64.
 Богданович А. В. Планирование экономического и социального развития в условиях регионального самоуправления // Совершенствование планирования в новых условиях хозяйствования: Сб. науч. трудов / НИЭИ Госплана БССР. — Минск, 1990. — С. 5-12.
 Богданович А. В. Региональные аспекты социально-экономического развития в Республике Беларусь // Социально-экономические проблемы развития регионов Беларуси: Сб. науч. трудов / НИЭИ Минэкономики РБ. — Минск, 1997. — С. 3-14.
 Богданович А. В. Разработка и реализация совместных программ Республики Беларусь и Российской Федерации // Социально-экономические проблемы развития союзного государства: Сб. науч. трудов / НИЭИ Минэкономики РБ. — Минск, 2001. — С. 19-27.
 Богданович А. В. Урбанизация с человеческим лицом. Проблемы и перспективы развития белорусских городов // Беларуская думка. — 2011. — № 11. — С.38-43.

Награды 
 Почётные грамоты Совета Министров Республики Беларусь (2000, 2006),
 медаль «За трудовые заслуги» (2010).

Примечания

Литература 
 

Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании